Ah, taj Ivo! je hrvatska humoristična serija čija je pilot epizoda prikazana 27. svibnja 2012. godine. Pilot epizoda je doživjela loše kritike, te snimanje nije nastavljeno.

Radnja
Splićanin Pero (Vedran Mlikota) studirao je u Zagrebu, a kada se oženio Zagrepčankom u njegov novi dom došli su i njegova majka Marija (Marija Kohn), udovica i umirovljenica, i brat Ivo (Duško Modrinić), roker i barmen kultnog lokala koji živi u stanu preko puta. Ivo samo što nije stao pred oltar, a u pripremama će mu najviše od pomoći biti njegov stariji brat.

Glumačka postava
 Duško Modrinić - Ivo
 Vedran Mlikota - Pero 
 Marija Kohn - Marija
 Nataša Dangubić - Ines 
 Linda Begonja - Marta
 Mirela Videk - Bojana
 Silvio Vovk - Bruno

Hrvatske humoristične serije
Televizijske serije iz 2012.